Clase Leander, puede referirse a una de las siguientes clases de buques:

Clase Leander: Cruceros protegidos de la Marina Real británica.
Clase Leander: Cruceros ligeros de la Marina Real británica, tres de los cuales, fueron transferidos a la Armada Real Australiana.
Clase Leander: clase de fragatas construidas por Reino Unido, utilizadas además de por la Marina Real británica, por las armadas de India (clases Nilgiri, y las posteriores Godavari y Brahmaputra), Australia (clase River), Nueva Zelanda, Chile (Clase Condell), Países Bajos (clase Van Speijk), Pakistán y Ecuador.